Le tournoi de tennis de Marco Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du 24 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Jaeger et Mary Lou Piatek.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marco Island
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Marco Island
Tennis aux États-Unis en 1983
Sport en janvier 1983